Кошмар (За гранью возможного, 1963)
 Кошмар (За гранью возможного, 1998)